Tanti est un nom propre  qui peut désigner :

Patronyme 
Tanti est un patronyme –présent surtout en Inde, en Indonésie et à Malte– notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1949), homme politique australien ; 
 Tony Tanti (né en 1963), joueur de hockey sur glace canadien.

Toponyme 
 , ville de la province de Córdoba en Argentine.

Hydrologie 
 Río Tanti, cours d'eau de la province de Pichincha en Équateur ; 
 Tanti Creek, cours d'eau situé dans le Queensland en Australie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme indien
Patronyme indonésien
Homonymie de patronyme maltais